

Fumetti 
 Le Transperceneige – fumetto postapocalittico pubblicato nei paesi francofoni a partire dal 1982.

Film e televisione 
 Snowpiercer – film del 2013 diretto da Bong Joon-ho.
 Snowpiercer – serie televisiva del 2020 distribuita sul canale statunitense TNT.

Pagine correlate 
 Bucaneve (disambigua)